Га́стінгс () — прізвище англійського та ірландського походження, використовується також як ім'я і топонім.

Прізвище 

 Вільям Гастінґс, 1-й барон Гастінґс (; 1431—1483) — англійський дворянин, 1-й барон Гастінґс, провідний правник часів правління короля Едуарда IV.
 Воррен Гастінгс (; 1732—1818) — перший генерал-губернатор Індії (1773—1785).
 Наташа Гастінгс (; 1986) — американська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (2008, 2016).
 Рід Гастінгс (; 1960) — американський підприємець та меценат.
 Річард Гастінгс (; 1977) — колишній канадський футболіст, захисник збірної Канади.

Ім'я 
 Гастінгс Ісмей (; 1887—1965) — британський військовий і політичний діяч, генерал.

Топонім

Гастінгс — місто і морський порт Англії

Гастінгз — місто в Новій Зеландії, один з двох найбільших міст у Хокс-Бей на східному узбережжі Північного острова.

Гастінгс — місто, штат Айова
 Гастінгс — місто, штат Мічиган
 Гастінгс — місто, штат Міннесота
 Гастінгс — місто, штат Небраска
 Гастінгс — місто, штат Нью-Йорк
 Гастінгс — місто, штат Оклахома
 Гастінгс — місто, штат Пенсільванія

Гастінгс () — графство у провінції Онтаріо.

Інше 
 Гастінгський шаховий турнір () — щорічний міжнародний шаховий турнір, що проводиться щорічно з 1920 року у британському місті Гастінгс
 Гастінгс 1895 — один з найвизначніших турнірів в історії шахів

Англійські прізвища
Ірландські прізвища